Българска музикална компания (БМК) е българска продуцентска и дистрибуторска къща. Основана е през 1993 г. под името „Музикална къща Ку-Ку“ и първоначално се занимава предимно с продуцирането на групата „Ку-ку бенд“. БМК организира и турнетата из България на „Каналето“, по-късно на „Хъшове“. Компанията държи и голям дял от пазара на попфолк музика в страната. За наследник на БМК може да се счита продуцентската компания „Седем-осми“ основана през 2001 г.

Изпълнители

Солови изпълнители 
 Алеса
 Боряна
 Георги
 Годжи
 Джаго
 Д-р Трайков
 Йонета
 Кали
 Люси
 Максим
 Мария Грънчарова
 Месалина
 Минка Малакова
 Нено
 Ниа
 Пагане
 Руслан Мъйнов
 Сашка Васева
 Сашо Роман
 Сиси Атанасова
 Слави Трифонов
 Соня Немска
 Томи Чинчири
 Фанча
 Селина
 Хари Христов

Поп изпълнители 
 Ирина Флорин
 Мария Илиева
 Нина Николина
 Петя Буюклиева

Оркестри, дуети и групи 
 Бинго
 Братя Кулинови
 трио Вега
 Играчите
 Каризма
 Ку-ку бенд
 Марко и Снежина
 орк. Ромски перли
 Тринити
 Хиподил

Бележки 

Звукозаписни компании в София